RHL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roy Hill (Australia)